Le Al Hilal Sports Cultural & Social Club (en ), plus couramment abrégé en Al Hilal, est un club libyen de football fondé en 1952 et basé dans la ville de Benghazi.

Histoire

Palmarès

Notes et références 

Club de football à Benghazi
Club de football fondé en 1952